Boogschieten is een van de sporten die tijdens de Middellandse Zeespelen worden beoefend.

Geschiedenis 
De sport werd geïntroduceerd tijdens de achtste editie van de Middellandse Zeespelen, in 1979 in het Joegoslavische Split. Zowel mannen als vrouwen streden om de individuele titel. Na de introductie van de sport in 1979 was het wachten tot de Middellandse Zeespelen 1993 vooraleer de sport opnieuw zijn opwachting maakte. Naast de individuele competities werd er voor het eerst ook een teamcompetitie afgewerkt. In 1997 werd er in drie onderdelen gestreden om de medailles; er was geen toernooi voor vrouwenteams. Daarna was het weer wachten tot de Middellandse Zeespelen 2005 vooraleer er weer boogschutters te zien waren op de Spelen. Ook hier waren er maar drie onderdelen: voor mannen en vrouwen individueel en vrouwelijke teams. In 2013 stond boogschieten voor de vijfde keer op het programma van de Middellandse Zeespelen. Voor het eerst sedert 1993 werden er voor zowel mannen als vrouwen een individuele en een teamcompetitie afgewerkt. In 2018 bleef het programma ongewijzigd. In 2022 werd er een onderdeel voor gemengde ploegen toegevoegd aan de kalender.

Onderdelen

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website Internationaal Comité van de Middellandse Zeespelen